Pârâul Lung se poate referi la:

 Pârâul Lung - afluent al Sasca
 Pârâul Lung - afluent al Timiș